A Equipe Indonésia da Copa Davis representa a Indonésia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Associação Indonésia de Tênis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe indonésia)

Indonesia